L'édition 2022 du tournoi de tennis d'Astana se déroule du 3 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Diego Schwartzman, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Danois Holger Rune, du Français Gaël Monfils, du Géorgien Nikoloz Basilashvili et des Italiens Lorenzo Musetti, Jannik Sinner et Lorenzo Sonego. Ils sont respectivement remplacés par Alexander Bublik, Adrian Mannarino, David Goffin, Oscar Otte, Albert Ramos-Viñolas, Emil Ruusuvuori, Pavel Kotov et Tallon Griekspoor.

Lauréats 
Le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić remportent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Adrian Mannarino et Fabrice Martin. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Astana
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2022
Astana
Sport au Kazakhstan en 2022
Tennis en octobre 2022
Astana